Milizia Artiglieria Contro Aerei (MACA), evoluzione della Milizia per la difesa antiaerea territoriale.
 Erba peruviana (Lepidium meyenii), detta anche il Ginseng delle Ande. La Maca viene impiegata nella medicina tradizionale andina per le proprietà toniche, rivitalizzanti, rafforzanti la fertilità.
 MACA - Mantova Collezioni Antiche, museo di Mantova.
 MACA - Museo civico d'arte contemporanea Silvio Vigliaturo, museo di Acri.